Transporte en Santander puede referirse a:

 Transporte en Santander (Colombia).
 Transporte en Santander (España).

Véase también:
 Cercanías Santander.